Wilhelm Kathol ist der Name folgender Personen:

*Wilhelm Kathol (Techniker) (1854–1944), deutscher Techniker und Chemiker
Wilhelm Kathol (Architekt) (1878–1951), deutscher Architekt